Laperrine steht für:
 Fort Laperrine in Tamanrasset, siehe Liste französischer Forts in der algerischen Sahara

Laperrine ist der Familienname folgender Personen:
 François-Henry Laperrine (1860–1920), französischer General